Попурри́ ( — мешанина) — музыкальная инструментальная пьеса, составленная из популярных мотивов других сочинений, нескольких произведений одного жанра или определенного композитора. Произведение для хора, вокального ансамбля или солиста, составленное из песен, объединённых одной темой, написанных в одной или одноимённых тональностях, а в разных тональностях связанных модулирующей последовательностью аккордов.

Первоначальное значение французского слова  (от  — горшок и  — увядший) — горшок с отверстиями, куда складывались сухие лепестки увядших цветов.

Термин используется с начала XVIII века. Впервые был использован французским издателем музыки Кристофом Баллардом (1641—1715) для выпуска собрания сочинений в 1711 году. В настоящее время попурри исполняются эстрадными, симфоническими (эстрадно-симфоническими), духовыми и др. оркестрами и ансамблями.

Также в современной музыке получили развитие близкие к попурри жанры «мэшап» и «микс» — трек, состоящий из отдельных фрагментов песен одного или нескольких исполнителей и/или коллективов.

См. также 
 Пастиччо

Примечания

Ссылки 
 Попурри // Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. — М.: Музыка, 2005. — 461 с.

Музыкальные формы
Музыкальные термины